High Risk (film)
High Risk (album)